Uhlisko – dolina w Wielkiej Fatrze na Słowacji
 Uhlisko – szczyt w Masywie Śnieżnika
 Uhlisko – szczyt w Górach Czerchowskich na Słowacji
 Uhlisko – szczyt w Magurze Orawskiej na Słowacji
 Uhlisko – szczyt w Niżnych Tatrach na Słowacji
 Żleb Uhlisko (słow. Uhlisko) – żleb w Tatrach Zachodnich